RWI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rocky Mount (Carolina del Nord) (Stati Uniti)